Argasari (Talaga), een plaats in Indonesië
Argasari (Cihideung), een plaats in Indonesië